Feldschiessen steht für: 

Eidgenössisches Feldschiessen
Feldbogenschießen